Torlóár (hidrológia) – a folyón a torkolat közelében a dagály által okozott, a folyásiránnyal ellentétes irányú hullám
 Torlóár (geológia) – a vulkáni hamufelhő egy mozgásfajtája